Ekstraklasa 2012/2013 – 79. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej. Sponsorem tytularnym rozgrywek jest Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci T-Mobile, w związku z czym obowiązuje nazwa marketingowa T-Mobile Ekstraklasa.
Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 36. minucie meczu  –  zawodnik gospodarzy Edi Andradina (mecz zakończył się wynikiem 4:0).

Mistrzostwo Polski zdobyła Legia Warszawa, dla której był to 9. tytuł w historii. Obrońcą tytułu był Śląsk Wrocław.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela 

||rowspan=1 style="background-color:white;"|

||rowspan=9 style="background-color:white;"|

Miejsca po danych kolejkach 

Uwaga: 28 maja 2013 – między meczami 28. i 29. kolejki Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN nie przyznała Polonii Warszawa licencji uprawniającej do gry w Ekstraklasie w sezonie 2013/2014 – w związku z tym drużyna ta spadnie z ligi niezależnie od miejsca w tabeli.

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Stadiony

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Sędziowie 
 Marcin Borski – Warszawa
 Bartosz Frankowski – Toruń
 Tomasz Garbowski – Kluczbork
 Paweł Gil – Lublin
 Krzysztof Jakubik – Siedlce
 Sebastian Jarzębak – Bytom
 Adam Lyczmański – Bydgoszcz
 Robert Małek – Zabrze (zawieszony)
 Szymon Marciniak – Płock
 Tomasz Musiał – Kraków
 Dawid Piasecki – Słupsk
 Paweł Pskit – Łódź
 Paweł Raczkowski – Warszawa
 Jarosław Rynkiewicz – Zielona Góra
 Hubert Siejewicz – Białystok
 Daniel Stefański – Bydgoszcz
 Tomasz Wajda – Żywiec

Stroje

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 
Stan na 2 czerwca 2013

Pełna klasyfikacja strzelców na 90minut.pl

Hat-tricki

Najlepsi asystenci 
Stan na 2 czerwca 2013.

Pełna klasyfikacja asystentów na wp.pl

Piłkarz miesiąca w konkursie Ekstraklasy SA i Canal+

Trener miesiąca w konkursie Ekstraklasy SA i Canal+

Klasyfikacja Fair Play 

Źródło: Ekstraklasa.org

Prawa telewizyjne

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Uwagi

Przypisy 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie